Roncesvalles, község Kolumbiában, Tolima megyében
Roncesvalles, község Spanyolországban, Navarrában